Mesjid Baro (Samatiga), een plaats in Indonesië
Mesjid Baro (Samalanga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing